Peter Westenthaler (Viena, 6 de Novembro de 1967) é um político austríaco.

Peter Westenthaler foi o líder da Aliança para o Futuro da Áustria (ou BZÖ) entre os anos de 2006 e 2008.

Políticos da Áustria